Kultur (von lateinisch cultura „Bearbeitung, Pflege, Ackerbau“) steht für:

 Kultur, alles vom Menschen Geschaffene und Gestaltete
 Kultur (Archäologie), räumlich und zeitlich begrenzter Ausschnitt der materiellen Kultur
 unterschiedliche wissenschaftliche Definitionen, siehe Kulturvergleichende Sozialforschung #Der Kulturbegriff
 Die Kultur, original The Culture, Roman-Zyklus von Iain M. Banks (1987–2012)

Siehe auch:
 Kultivierung (Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen, etwa bei Kulturpflanzen, Bakterienkulturen)
 Pilzkultur (Begriffsklärung)
 Kulturen (Museum) (Freilichtmuseum in Schweden)
 Zwei Kulturen (These zur Aufspaltung der Wissenschaften von Charles Percy Snow)

 Kültür (Begriffsklärung)
 Culture (Reggae-Band)